TEAG steht als Abkürzung für:

 TEAG Thüringer Energie AG, Energieversorgungsunternehmen in Thüringen
 Transeurop Eisenbahn AG, Schweizer Eisenbahnunternehmen

Siehe auch:
 Teac

Abkürzung